Cilaku kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cilaku, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cilaku, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar